Корнел Черник (; ) — венгерский футболист, полузащитник клуба «Халадаш».

Биография 
Воспитанник клуба «Келен». 

7 июля 2016 года подписал контракт с «Ференцварошем».
13 августа 2016 сыграл свой первый матч за «Ференцварош» против «Вашаша» в чемпионате Венгрии.

В 2018 и 2019 годах находился в аренде в клубе «». Летом 2019 года был подписан полноценный контракт.

11 июля 2022 года пополнил состав клуба «Халадаш».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Ференцварош» 
 Обладатель Кубка Венгрии: 
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Шорокшар»